

Села 
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Лихівська селищна громада (в минулому — П'ятихатський район)